Bisso – fibra tessile
 Bisso – cognome italiano
 Lovrano Bisso – politico italiano
 Marino Bisso – giornalista italiano